Azan je lahko:

 azan oz. adhan, islamski klic k obvezni molitvi
 Azan (mitologija), lik iz grške mitologije
 priimek več oseb:
 Albert-Paul-Joseph Azan, francoski general
 Paul-Jean-Louis Azan, francoski general